

25 най-високи небостъргачи 
Списъкът включва само сгради с обитаеми етажи по цялата си височина.

Дадената височина е измерена от уличното ниво да най-високата архитектурно важна част, което изключва антени. Сред тях е Бурж Халифа в Дубай, ОАЕ. Другата е АОН Сентър в Чикаго, САЩ.

Небостъргачи рекордьори по височина 

| Парк Роу Билдинг || 119,2 м, 30

Списък по континенти 

Класиране